Der Bet-at-home Cup Kitzbühel 2012 war ein Tennisturnier, welches vom 22. bis zum 27. Juli 2012 in Kitzbühel stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Los Angeles die Farmers Classic gespielt, die genau wie der Bet-at-home Cup Kitzbühel zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Robin Haase, der den Titel auch im Finale gegen den topgesetzten Philipp Kohlschreiber verteidigen konnte. Im Doppel verzichteten Santiago González und Daniele Bracciali auf die Teilnahme. González nahm stattdessen an den Farmers Classic teil. Eine Besonderheit in der Doppelkonkurrenz war die Verlosung der Wildcard an der Seite von Philipp Kohlschreiber: Der Veranstalter verloste unter über 4.000 Interessenten diesen Platz in der Aktion Spiel deines Lebens; Gewinner war der Österreicher Stephan Tumphart, der als Hobbyspieler in einer unterklassigen Liga in Österreich aktiv ist. Entgegen allen Erwartungen gewannen Kohlschreiber und Tumphart überraschend ihr Auftaktspiel gegen Lukáš Rosol und Horacio Zeballos in drei Sätzen. Das Doppel gewannen František Čermák und Julian Knowle gegen Dustin Brown und Paul Hanley.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 20. bis 22. Juli 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2012
2012